Nicolas Mayer (1984) – schermidore canadese
 Nicolas Mayer (1990) – sciatore francese